Жіру () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Александр Жіру (1981) — канадський хокеїст.
 Арт Жіру (1908—1982) — канадський хокеїст.
 Клод Жіру (1988) — канадський хокеїст.
 Матьє Жіру (1986) — канадський ковзаняр.
 Олів'є Жіру (1986) — французький футболіст.
 Раймон Жіру (1976) — канадський хокеїст.